ESBG steht als Abkürzung für:

 Eishockeyspielbetriebsgesellschaft
 European Savings and Retail Banking Group, ein europäischer Bankenverband

Abkürzung